Штиль (від ) — відсутність вітру на морі, озері
 Штиль (від  — «паличка») — вертикальний штрих у нотному записі, що вказує на тривалість нот
 Штиль (від ) — застаріла вимова слова «стиль»
 Штиль (від ) — загострена жердина, кілок, переважно для носіння соломи, сіна
 «Штиль» — радянський зенітно-ракетний комплекс
 «Штиль-1» — російський зенітно-ракетний комплекс корабельного базування
 «Штиль» — російська ракета-носій, створена на базі Р-29РМ (РСМ-54).

Прізвище 

 Антон Штиль (?-1769) — львівський скульптор доби бароко
 Штиль Іван Олександрович ( 1986) — російський веслувальник, олімпієць

Див. також 
 Stihl — міжнародна компанія з виробництва мотоінструменту
 Штіль

Примітки